El Torneig d'Istanbul 2017, oficialment conegut com a TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La desena edició del torneig es va celebrar entre el 24 i el 30 d'abril de 2017 al Garanti Koza Arena d'Istanbul, Turquia.

La tennista ucraïnesa Elina Svitolina va guanyar el tercer títol de la temporada. La belga Elise Mertens va disputar les finals individuals i de dobles, però no es va poder imposar en cap de les dues.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017